ciemnik – rodzaj porostów
 Ciemnik – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. stargardzkim, w gminie Ińsko